Izaija (prorok) - starozavjetni prorok.
Izaija (knjiga) - starozavjetna knjiga koja se pripisuje proroku Izaiji.